Мирко Бортолотти (, родился 10 января 1990 в Тренто) — итальянский автогонщик. Чемпион Итальянской формулы-3 2008 года. Чемпион Формулы-2 2011 года.

Карьера

Итальянские серии 
После нескольких лет картинга, Бортолотти начал свою формульную карьеру в 2005 с выступлений в Зимней серии Формулы-Рено и Formula Gloria. Он выступал в зимней серии два года его лучшим результатом по итогам сезона было четвёртое место в 2006. Также он принял участие в Итальянской Formula Junior 1600 в дополнение к Formula Azzurra. В последней серии он занял второе место позади Джузеппе Термине.

В 2007 Бортолотти перешёл в Итальянскую Формулу-3, финишировал четвёртым с первой попытки. Он остался в этой серии в 2008, но уже стал выступать за команду Lucidi Motors и выиграл чемпионат с девятью победами и шестью поул-позициями в 16 гонках.

Формула-2 
Бортолотти получил поддержку Red Bull после победы в чемпионате; он получил место в возрождённой серии ФИА Формула-2 в 2009. Он гоняется на болиде под номером 14.

Формула-1 
В качестве награды за успехи в Итальянской Формуле-3, Бортолотти, Эдуардо Пископо и Сальваторе Чикателли были приглашены на тесты шасси Ferrari F2008 на трассе Фьорано в ноябре 2008. Бортолотти впечатлил всех своим временем 59.111 секунд, то есть тем самым он установил новый рекорд трассы на этом болиде.

Результаты выступлений

Гоночная карьера

Результаты выступлений в Формуле-2 

* Сезон продолжается.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 История формулы Один — документальный фильм и архивное видео, футажи

Автогонщики Италии
Пилоты Итальянской Формулы-3
Пилоты Итальянской Формулы-Рено
Пилоты ФИА Формулы-2 из Италии
Родившиеся в Тренто
Пилоты GP3 из Италии
Пилоты 24 часов Дейтоны